Le  championnat d'Europe de volley-ball féminin a eu lieu à Tampere, en Finlande, du 25 septembre au 2 octobre 1977.

Équipes présentes

Tour préliminaire

Composition des groupes

Poule A (Kotka) 

|}

|}

Poule B (Turku) 

|}

|}

Phase finale

Places 1-4

Places 5-8

Places 9-12

Classement final 

1977
Volley-ball féminin
Volley-ball féminin 1977
Événement à Kotka
Europe féminin 1977
Europe féminin
Sport en Finlande en 1977
Sport en septembre 1977
Sport en octobre 1977